Heinz Georg Alfred Detmers (ur. 1919) – zbrodniarz hitlerowski, adiutant komendantów obozów koncentracyjnych Dachau i Mittelbau-Dora
 Theodor Detmers (1902-1976) – niemiecki wojskowy, kapitan Kriegsmarine, dowódca krążownika pomocniczego HSK Kormoran